Dalvík – miasto w Islandii
 Dalvik – maszyna wirtualna na platformę Android